Lange Gasse 8 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Lange Gasse 8 (Quedlinburg)
 Lange Gasse 8 (Nördlingen)